I-94 — может означать:

 I-94 (Interstate 94) — межштатная автомагистраль в США.
  — в Мичигане.
  — в Индиане.
  — в Иллинойсе.
  — в Миннесоте.
  — в Северной Дакоте.
  — в Висконсине.
  — карта регистрации прибытия-отъезда. Это форма, используемая Таможенной и пограничной службой США, предназначенная для отслеживания прибытия и отъезда в/из США людей, которые не являются гражданами США или законными постоянными жителями (за исключением тех, кто въезжает с использованием Программы безвизового въезда или Договора о свободной ассоциации, использует карты для пересечения границы, повторно въезжает с помощью автоматического подтверждения визы или временно въезжает в качестве членов экипажа).
  — обширный и продолжительный ураган (дерехо), прошедший через долину Верхней Миссисипи 19 июля 1983 года.
  — это сезонное соревнование между тремя футбольными клубами из городов-побратимов в Национальной премьер-лиге.